Tratament medical
 Tratament mecanic
 Tratament termic (metalurgie), în metalurgie, operație aplicată unui produs prin care se mărește temperatura, se menține, apoi se răcește, pentru a se realiza un ciclu în vederea îmbunătățirii caracteristicilor mecanice în anumit scop.
 Tratament termochimic
 Tratament chimic
 Tratament biologic